Branchville (Alabama)
 Branchville (Carolina del Sud)
 Branchville (Connecticut)
 Branchville (Nova Jersey)
 Branchville (Virgínia)